Сельское поселение «Цаган-Челутай» — муниципальное образование в составе муниципального района «Могойтуйский район» Агинского Бурятский округа в Забайкальском крае Российской Федерации.

Административный центр сельского поселения — село Цаган-Челутай.

География 
Территория — 3243 га. Представляет собой равнины и плоскогорья.

Население

Состав сельского поселения

Местное самоуправление 
Глава администрации сельского поселения — Барадиев Бато Базарович. Председатель Сельского Совета — Гонгоров Батомунко Гонгорович.

Экономика и инфраструктура 
 колхоз «Дружба». Руководитель Жапов Нима Дашиевич.
 При администрации сельского поселения созданы МУП ЖКХ, СПКК «Мир», пожарный пост.
 Ведутся работы по созданию здесь совместного российско-китайского предприятия по производству цемента.

Социальная сфера 
 Цаган-Челутайская средняя общеобразовательная школа с пришкольным интернатом, детский сад, врачебная амбулатория. Выпускник школы — Герой России Андрей Днепровский.

Транспорт 
К востоку от территории муниципального образования проходят пути — Читинского отделения Забайкальской железной дороги, в нескольких километрах от административной границы сельского поселения есть Разъезд 71, где останавливается пассажирский поезд.

Примечания 

Муниципальные образования Могойтуйского района
Сельские поселения Забайкальского края